de Ronde van Frankrijk
Tournee

in samenstellingen:
Tour-de-Faure, Lot
Tour-en-Bessin, Calvados
Tour-en-Sologne, Loir-et-Cher

gemeenten met de naam La Tour
gemeenten met de naam Tours

Zie ook 
 Toer (doorverwijspagina)